Comitatul Champaign, conform originalului din limba engleză, Champaign County, este numele a două comitate din , după cum urmează:

 Comitatul Champaign, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Champaign, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Champaign (dezambiguizare)''